Arthur-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Arthur-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Arthur-Gletscher (Antarktika) im Marie-Byrd-Land, Antarktika